List - município na ilha de Sylt, extremo norte da Alemanha.

Friedrich List
Schindler's List
List comprehension
Access Control List
Hit List Portugal
Guido von List
Killer List of Videogames
14872 Hoher List
The Hit List
The Bucket List

Ver também
 Liszt (desambiguação)

Desambiguação